Jean-Baptiste Giraud, né à Paris le , est un journaliste, écrivain, entrepreneur et chroniqueur de radio français. Il est également officier de gendarmerie de la réserve opérationnelle.

Biographie 

Diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris en 1994 et spécialisé dans l'économie et les technologies, Jean-Baptiste Giraud travaille au sein de la radio Nostalgie (1993), puis à Radio France avant et après son service militaire effectué en gendarmerie (1994-1995). De 1995 à 2003, sur la radio BFM, il est présentateur (dans la matinale entre 1996 et 1999, d'une émission hebdomadaire sur les télécoms de 1997 à 2002), reporter et chroniqueur (Demain l'an 2000, Net Reporter Comment ca marche, Planète Marketing...). 

Parallèlement, Jean-Baptiste Giraud travaille de 1997 à 2001 pour les programmes courts de TF1 et La Cinquième ainsi que pour une première partie de soirée de TF1 (Ca va nous changer présenté par Bruno Masure), dans lequel il est reporter et chroniqueur.

En , il fonde l'hebdomadaire économique gratuit Économie matin. Après trois levées de fonds réussies auprès de fonds d'investissement français et étrangers et plus de 100 numéros parus, il quitte l'hebdomadaire -  - en  en revendant ses parts pour créer une nouvelle entreprise, Versailles Events. 

En , Jean-Baptiste Giraud fonde cette fois Versailles+, un mensuel gratuit distribué à  en 2009 selon l'OJD à Versailles.  

En , il publie Pourquoi les rayures ont-elles des zèbres ? Et bien d'autres questions stupides et passionnantes, . Le livre apparaît à la 26e place des ventes en France entre le 7 et le 14 juillet 2008. L'ouvrage a notamment été traduit en chinois et adapté au Québec. 

, Jean-Baptiste Giraud anime Le Bistrot de la Vie, un débat de société de 9 h à 10 h sur Radio Notre-Dame, l'émission étant reprise sur  la Communauté francophone des radios chrétiennes. 

En , Appengo publie une application pour iPhone. Avec des questions et des réponses sur des sujets insolites rédigées par Jean-Baptiste Giraud, Pourquoi ? se place pendant 15 jours en tête des ventes sur l'App Store. Ces "Pourquoi" sont déclinés en 2011 dans une série de contenu publicitaire pour enfants de 50 épisodes, Les Pourquoi de Monsieur Biscuit, diffusés sur les chaînes Gulli et Tiji pour le compte d'un produit biscuité de la marque Bonne Maman .

De décembre 2010 à juillet 2011, Jean-Baptiste Giraud est le directeur de la rédaction du site Atlantico, lancé en , dont l'un des actionnaires de référence est Charles Beigbeder.

En février 2012, il relance Économie matin en pure player sur le web.

Il est ensuite chroniqueur économie sur RTL (2015, 2017, 2020), où il anime notamment le Mag de l’éco dans RTL Grand Soir,  Sud Radio (2016 à 2018), ou encore sur C8 (2022). Il anime entre 2018 et 2020 la chronique La Minute de l'éco diffusée sur les stations régionales Radio Scoop, Voltage, Vibration et Wit FM.

Il est, depuis sa fondation en 2018, directeur pédagogique de l'Institut Libre de Journalisme, une formation au journalisme lancée par l'organisme libéral-conservateur Institut de Formation Politique.

Scandale Avisa Partners 
Dans une enquête publiée par Arrêt sur Images et réalisée par les journalistes Loris Guémart, Maurice Midena et Yann Mougeot, Jean-Baptiste Giraud est cité parmi les noms de journalistes et patrons de médias qui sont soupçonnés d'avoir collaboré avec l'"agence de communication" Avisa Partners en diffusant des articles de désinformation en faveur de clients ou à l'encontre de concurrents, via le site d'information qu'il dirige Economie matin.

Publications

Notes et références 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Naissance en février 1972
Élève du lycée Saint-Louis-de-Gonzague
Élève de l'École supérieure de journalisme de Paris